Fioravanti är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Aristotile Fioravanti
 Domenico Fioravanti
 Valentino Fioravanti

Italienska efternamn